Potsdam, New York kan syfta på:
* Potsdam, New York (township) – en kommun, "Town of Potsdam", som omger orten Potsdam i St. Lawrence County, New York, USA
 Potsdam, New York (ort) – en ort i St. Lawrence County i delstaten New York, USA, som administrativt utgör en självständig kommun, "Village of Potsdam"